Kies steht für:

 Kies, eine bestimmte Gesteins-Korngröße
 Kies (Film), Spielfilm von Douglas Wolfsperger
 Kies (Kurzgeschichte), Werk von Alice Munro
 Kies (Mondkrater), benannt nach Johann Kies
 Kies, umgangssprachliche Bezeichnung für Geld
 …kies, Nachsilbe für sulfide Erze, siehe Sulfide
 Samsung Kies, Verwaltungssoftware für Samsung-Endgeräte

Kies ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Kies (* 1982), deutscher Tänzer
 Hans Kies (1910–1984), deutscher Bildhauer und Politiker
 Helmut Kies (1933–2016), österreichischer Maler (Phantastischer Realismus)
 Johann Kies (1713–1781), deutscher Astronom
 Johann Gottlieb Kies (1821–1872), Missionar in Indien (Baseler Mission)
 Marietta Kies (1853–1899), US-amerikanische Philosophin
 Mary Dixon Kies (1752–1837), US-amerikanische Erfinderin
 Michael Kies (1960–2004), deutscher Ringer
 Thomas Kies (* 1975), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Kiess
 Kis
 Kees
 Keese